Il singolare del torneo di tennis New Delhi Challenger 3 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Conor Niland che ha battuto in finale Tomáš Cakl 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Danai Udomchoke (quarti di finale)
 Prakash Amritraj (secondo turno)
 Josh Goodall (semifinali)
 Ivo Klec (primo turno)

 Assente
 Alexander Slabinsky (secondo turno)
 Brydan Klein (semifinali)
 Miles Armstrong (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New Delhi Challenger 2008